Loděnice bzw. Lodenitz bezeichnet:

Orte in Tschechien:
 Gemeinde im Okres Beroun, siehe Loděnice u Berouna
 Gemeinde im Okres Brno-venkov, siehe Loděnice u Moravského Krumlova
 Loděnice, Ortsteil von Holasovice, Okres Opava
 Loděnice, Ortsteil von Jedousov, Okres Pardubice
 Horní Loděnice (Deutsch Lodenitz), Gemeinde im Okres Olomouc
 Moravská Loděnice (Mährisch Lodenitz), Ortsteil von Bohuňovice im Okres Olomouc

Weiteres:
 einen Nebenfluss der Berounka: Loděnice (Fluss)

Siehe auch:
 Lodenice, Ortsteil von Mšecké Žehrovice, Okres Rakovník, Tschechien
 Schlacht bei Loděnice